Натуральне число 590
 590 рік до нашої ери
 590 рік нашої ери